Майкл Кларк Дункан (; 10 грудня 1957, Чикаго, Іллінойс — 3 вересня 2012, Лос-Анджелес, Каліфорнія) — американський актор, найбільш відомий за роль Джона Коффі у фільмі «Зелена миля».

Дункан почав грати, коли йому було вже за тридцять — до цього він працював охоронцем. Тим не менш, його акторський талант був оцінений практично відразу ж — публіка і критики відзначили його приголомшливу роботу, зокрема, у фільмі «Зелена миля». Це була його лише четверта роль в кіно, тим не менш за неї він був номінований на «Оскар» та «Золотий глобус».

Помер 3 вересня 2012 року внаслідок інфаркту, пережитого в липні того ж року.

Фільмографія

Посилання 

 
 Помер Майкл Кларк Дункан: 5 найкращих його ролей  

Уродженці Чикаго
Померли в Лос-Анджелесі
Афроамериканські актори
Кіноактори США
Актори озвучування США
Продюсери США
Спортсмени з Іллінойсу